Mühlwiesengraben ist ein Gewässername:

 Mühlwiesengraben (Bergelebach), linkes Bachtal vom Fadenberg zum Bergelebach (indirekt zur Gail) bei Mandorf, Markt Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Mühlwiesengraben (Friedberger Bach), Überlauf zum Friedberger Bach (zur Ostrach, zur Donau) aus dem Mühlkanal neben diesem vor Friedberg, Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlwiesengraben (Mordgrundbach), rechter Zufluss des Mordgrundbachs (zum Schönbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Schönaich, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mühlwiesengraben (Reiherbach), linker Zufluss des Reiherbachs (linker Teilungsarm der Alb, zum Oberrhein) in Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Mühlwiesengraben (Rotach), linker Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) gegenüber Regelsweiler, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg